Andreï Kovaltchouk (1959-), sculpteur russe
 Andriy Kovaltchouk (1974-), militaire ukrainien
 Anna Kovaltchouk (1977-), actrice russe
 Diana Kovaltchouk (1982-), top modèle ukrainienne
 Ilia Kovaltchouk (1983-), joueur de hockey sur glace russe
 Iouri Kovaltchouk (1951-), homme d'affaires russe
 Kyrylo Kovalchuk (1986-), footballeur ukrainien
 Sergey Kovalchuk (1982-), footballeur moldave
 Sergueï Kovaltchouk (1973-), footballeur et entraîneur de football biélorusse
 Volodymyr Kovalchuk (1985-), joueur de volley-ball ukrainien

Patronyme ukrainien
Patronyme russe